Crăciun ist das rumänische Wort für Weihnachten und ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Crăciun (* 1989), rumänische Handballspielerin
 Cornel Nicolae Crăciun (* 1925), rumänischer Wintersportler 
 Flavius Crăciun (* 1999), rumänischer Rennrodler 
 Florin Crăciun (* 1989), rumänischer Bobfahrer
 Georgia Crăciun (* 1999), rumänische Tennisspielerin
 Gheorghe Crăciun (1950–2007), rumänischer Schriftsteller
 Ioana Crăciun (* 1989), rumänische Ruderin, siehe Ioana Strungaru
 Ion Crăciun (* 1931), rumänischer Politiker (PCR)
 Moise Crăciun (* 1927), rumänischer Skilangläufer
 Niculae-Cornel Crăciun (* 1925), rumänischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Simona Crăciun (* 1983), rumänische Biathletin